Slachthuis vijf, een roman van Kurt Vonnegut
Slaughterhouse-Five (film), een film van George Roy Hill